Chrétiens-démocrates est le nom porté par plusieurs partis politiques se réclamant de la démocratie chrétienne :

Europe 
 Chrétiens démocrates fédéraux (CDF), parti politique belge fondé en 2002 et disparu en 2013.
 Chrétiens-démocrates et Flamands (CD&V), parti politique belge flamand fondé en 1968.
 Chrétiens-démocrates (KD), parti politique danois fondé en 1970.
 Chrétiens-démocrates (KD), parti politique finlandais fondé en 1958.
 Chrétiens démocrates unis (CDU), parti politique italien fondé en 1995 et disparu en 2002.
 Chrétiens démocrates pour la liberté (CDL), parti politique italien fondé en 1998 et disparu en 2001.
 Chrétiens-démocrates lituaniens (LKD), parti politique lituanien fondé en 2001 et disparu en 2008.
 Chrétiens-démocrates slovènes (SKD), parti politique slovène fondé en 1989 et disparu en 2000.
 Chrétiens-démocrates (KD), parti politique suédois fondé en 1964.

Voir aussi 
 Démocratie chrétienne (idéologie)
  (partis politiques)